Oette ist der Familienname mehrerer Personen:
 Heinzgeorg Oette (* 1946), deutscher Journalist und Autor
 Kurt Oette (1927–2022), deutscher Mediziner und Hochschullehrer